Agnes Brun-Lie – canoista ed ex sciatrice di fondo norvegese
 Celine Brun-Lie – ex fondista norvegese
 Thekla Brun-Lie – ex biatleta norvegese